Hot Springs (Arkansas), een plaats in Arkansas
Hot Springs National Park, nationaal park in Arkansas
Hot Springs (Montana), een plaats in Montana
Hot Springs (North Carolina), een plaats in North Carolina
Hot Springs (South Dakota), een plaats in South Dakota
Hot Springs (Virginia), een plaats in Virginia
Hot Springs County (Wyoming), een plaats in Wyoming
Hot Springs Village (Arkansas), een plaats in Arkansas